Bocskai oder Bocskay ist der Familienname von:

 Georg Bocskai (* 1959), ungarischer Jockey
 Georg Bocskay († 1575 Wien), österreichischer österreichischer Kalligraph der Croatien Ursprung 
 Isabel Bocskai von Kismarja (1550–1581), ungarische Adlige 
 Stephan Bocskai (1557–1606), reformierter Fürst in Siebenbürgen
 Vince Bocskai (* 1949), ungarischen Bildhauer 

Siehe auch
 Bocskai FC Debrecen, ungarischer Fußballverein der 1920er bis 1940er Jahre